Plaats in Indonesië
 Labuan Aji (Labuhan Badas), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara
 Labuan Aji (Tarano), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara